Worotnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Ilja Worotnikow (* 1986), kasachischer Fußballspieler
 Juri Leonidowitsch Worotnikow (* 1951), russischer Linguist
 Witali Iwanowitsch Worotnikow (1926–2012), sowjetischer Politiker